Richard Bennett puede hacer referencia, en esta enciclopedia, a las siguientes personas:

 Richard Bennett (actor) (1870-1944), actor de cine mudo estadounidense.
 Richard Bedford Bennett (1870-1947), abogado y político canadiense.
 Richard Rodney Bennett (1936-2012), compositor inglés.
 Richard Bennett (guitarrista) (1951), guitarrista y productor musical estadounidense.
 Richard Bennett Lamas (1969), historietista e ilustrador uruguayo.
 Richard Bennett (jugador de críquet australiano) (nacido en 1965), jugador de críquet australiano.
 Richard Bennett (jugador de críquet inglés) (1872-1953), jugador de críquet inglés.
 Richard Bennett (jugador de cricket de Nueva Zelanda) (nacido en 1954), jugador de cricket de Nueva Zelanda.
 Richard Bennett (marinero) (nacido en 1932), marinero de Trinidad y Tobago.